Гірський Омелян Юхимович (1899—1941) — командир партизанського загону на Херсонщині в роки німецько-радянської війни.
 Гірський Степан Богданович ( 1991) — український футболіст, захисник польського клубу «Тихи»